Каподімонте () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо,  провінція Вітербо
 Каподімонте (пагорб) — назва пагорба в місті Неаполь, де побудували палац для короля Неаполя і Сицилії Карла 7-го Бурбона.
 Музей Каподімонте, скорочена назва від Національний музей Каподімонте, що в місті Неаполь.Відомий музей в Середній Італії з цінною збіркою творів Італійських майстрів Відродження, маньєризму, бароко і художників деяких інших країн Західної Європи.
 Палаццо Каподімонте — колишній палац, в якому розмістили музейну колекцію.